Pfefferkörner steht für:
 die Früchte des Pfefferstrauchs, siehe Pfeffer
 Die Pfefferkörner, deutsche Kinder- und Jugendfernsehserie